Cujo bezeichnet:

 Cujo, Roman des US-Schriftstellers Stephen King
 Cujo (Film), einen auf dem Roman basierenden Kinofilm
 DJ Cujo, ein Pseudonym des brasilianischen Musikers Amon Tobin
 Cujo, den Spitznamen des kanadischen Eishockeytorhüters Curtis Joseph
 Cujó, eine Gemeinde in Portugal

Siehe auch:

 Kujō